L’adjectif privé désigne ce qui est particulier à une personne, et ce qui est fait par des citoyens comme individus, sans intervention des pouvoirs publics. Il s'oppose dans ces sens à public.

Employé comme nom 

Employé comme nom, privé peut signifier selon le contexte :
 un détective privé (voir aussi Enquêteur privé)
 le secteur privé, en économie 
 l'école privée (voir ci-dessous)
 en Belgique, un lupanar

Droit 
Par ordre alphabétique
 Acte sous seing privé
 Catégorie de radios privées en France
 Copie privée, en France 
 Deniers privés réglementés
 Droit international privé
 Droit privé, voir aussi Conférence de la Haye de Droit International Privé, Institut international pour l'unification du droit privé
 Droit privé du Canada
 Justice privée, voir aussi Vendetta (justice privée)
 Propriété privée
 Vie privée
 Vie privée et informatique
 ville privée, en Amérique du Nord

Économie 
 Achat privé
 Association française des entreprises privées
 Banque privée
 Finance privée
 Monnaie privée
 Partenariat public-privé(PPP)
 Secteur privé
 Vente privée

Enseignement 

 École privée - article général concernant les écoles dites écoles privées
 En Belgique : Écoles supérieures privées en Belgique,
 Au Canada : voir Loi sur l'enseignement privé, Liste des collèges privés subventionnés du Québec, Liste des écoles secondaires privées du Québec, Règlement sur les établissements d'enseignement privés au collégial,
 En France : Enseignement privé en France.

Œuvres de fiction (films ou littérature) 
Du plus récent au plus ancien
 2002 : Une affaire privée, film français
 1995-1997 : Un privé à Malibu, série télévisée américaine
 1992-1993 : Enquête privée, série télévisée américaine
 1991-1993 : Guerres privées, série télévisée américaine
 1990 : Affaires privées, film américain
 1989 : Privé de désert, roman de science-fiction
 1986 : Basil, détective privé, dessin animé
 1986 : Cours privé, film français
 1939 : La Vie privée d'Élisabeth d'Angleterre, film américain
 1933 : La Vie privée d'Henry VIII, film britannique
1830-1844 : Scènes de la vie privée, 37 romans appartenant à la Comédie Humaine (H. de Balzac)
 1790 : Une vie privée de l'abbé Maury, pamphlet écrit durant la Révolution française

Autres 
Par ordre alphabétique
 Chaire privée
 Éditions Privé, fondées en 2004 par Guy Birenbaum, Emmanuel Pierrat et Pierre-Louis Rozynès
 Pilote privé
 Réseau privé virtuel (VPN :Virtual Private Network)
 Société militaire privée
 Syndrome de Charles Privé
 Timbre privé

Autres homonymies